Давид Караманович Дзнеладзе (, 1(13) ноября 1889 года, Хашури, Российская империя — 12 декабря 1971 года, Тбилиси) — грузинский советский актёр и . Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1943).

Биография 
Начальное образование получил на родине. В 1913 году окончил коммерческое училище в Москве. В том же году вернулся в Грузию, организовал актёрский кружок в Хашури.

В 1917—1918 и 1924—1926 — актёр Кутаисского театра, в 1920—1924 — Батумского театра, в 1929—1931 — Театра им. Марджанишвили.
В 1928 — режиссёр Сухумского театра.
В 1928—1953 — один из создателей, директор и главный режиссер Грузинского театра музыкальной комедии в Тбилиси.

Поставил первую грузинскую оперетту «Хаджарат» В. Куритиди (1938). Популяризировал грузинскую музыкальную комедию.

После театра работал в Тбилисской филармонии, один из руководителей Театрального общества.

Снимался в кино.

Похоронен в пантеоне Дидубе.

Театральные работы

Режиссёр 
«Любовь троих» Цагарейшвили (1946),
«Под небом Тбилиси» Кереселидзе (1947),
«Друзья» Лагидзе (1950),
«Трембита» Милютина, (1952)

Фильмография 
  — Камера № 79 :: Дуде
  — Убежище облаков :: Джамбул
  — Джанки
  — Первая и последняя :: Годердзи

Литература 
ზ. ბაბუნაშვილი, თ. ნოზაძე, «მამულიშვილთა სავანე», გვ. 401, თბ., 1994

Примечания

Ссылки 
Кино СССР

Театральная энциклопедия

Похороненные в Дидубийском пантеоне